El término juanete puede referirse a: 

Juanete, una compleja deformidad que afecta al primer segmento metatarso-digital del pie. 
Juanete, un tipo de vela.